Superliga je bila najviši rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za 2010./11. Sudjelovalo je ukupno 12 klubova,a prvak je peti put zaredom bila ekipa Rijeka Croatia osiguranje.

Sudionici 
 Grobničan - Čavle
 Kaštela Dalmacijacement - Kaštel Stari
 Pula - Pula
 Rijeka Croatia osiguranje - Rijeka *
 Marsonia - Slavonski Brod
 Split 1700 - Split *
 Azena - Velika Gorica
 Vibrobeton - Vinkovci
 Vukovar - Vukovar
 Mladost - Zagreb
 Novi Zagreb - Zagreb
 Zagreb - Zagreb
* u prvenstvu igrale samo doigravanje, igrale MEVZA ligu

Ljestvica i rezultati

Ljestvica

Doigravanje

Unutarnje poveznice 
 1. liga 2010./11.
 Kup Hrvatske 2010.
 MEVZA 2010./11.

Izvori 
 
 hou.hr, Superliga za žene 2010./11.
 Hrvatska odbojkaška udruga, završni bilten 2010./11. 
  

 

2010-11